A kullancs (The Tick) amerikai rajzfilmsorozat, amely az azonos nevű képregényszereplő alapján készült. Ben Edlund készítette. A sorozat 3 évadot élt meg 36 epizóddal.
Amerikában és itthon is egyaránt a Jetix vetítette. Külföldön 1994 szeptemberjétől 1996 novemberéig vetítették. Később készült belőle egy élőszereplős sorozat is az Amazon streamingszolgáltatója, a Prime Video gyártásában.

A műsor a Kullancs nevű szuperhősről szól, aki a városát védi a gonoszoktól segítőivel együtt.A rajzfilm különleges, fekete és felnőtt humorú szatirikus stílusa azonban megkülönbözteti a Kullancsot a többi hasonló jellegű hőstől és hős-sorozattól.

További információk 

Rajzfilmek
1994-ben bemutatott televíziós sorozatok
1996-ban befejezett televíziós sorozatok